Katterbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Orte:
 Katterbach (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Katterbach (Bergisch Gladbach), Ortsteil der Stadt Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Katterbach (Wilhermsdorf), mittelfränkische Gemeinde von 1808 bis 1972, mit unter anderen den Ortsteilen:
 Altkatterbach, heute Dorf von Markt Wilhermsdorf im Landkreis Fürth, Bayern
 Neukatterbach, heute Dorf von Markt Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Gewässer:
 Katterbach (Efze), rechter Zufluss der Efze in Homberg (Efze), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Katterbach, Oberlauf des Eichenbachs (zur Fränkischen Rezat) in Obereichenbach, kreisfreie Stadt Ansbach, Bayern
 Katterbach (Mutzbach), rechter Zufluss des Mutzbachs bei Dünnwald, kreisfreies Köln, Nordrhein-Westfalen
 Katterbach (Zenn), rechter Zufluss der Zenn bei Adelsdorf, Markt Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Katterbach ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Katterbach (1908–1971), deutscher Physiker
 Noah Katterbach (geb. 2001), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Gatterbach